Ernst Staehelin ist der Name folgender Personen:

*  Ernst Staehelin (Theologe, 1829), auch Ernst Staehelin-Hagenbach, (1829–1888), Schweizer reformierter Pfarrer und Theologe   
  Ernst Staehelin (Theologe, 1889) (1889–1980), Schweizer reformierter Theologe (Kirchenhistoriker)
 Johann Ernst Staehelin, auch Ernst Staehelin-Merian, (1861–1949), Schweizer reformierter Pfarrer